Absatteln steht für:
 Absatteln (Reiten), Entfernen des Reitsattels mitsamt Zubehör
 Absatteln (Sattelzug), Trennung von Zugmaschine und Sattelauflieger bei einem Sattelzug